Oberlin steht für:

 Oberlin (Rebsorte), rote Rebsorte

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Oberlin (Kansas)
 Oberlin (Louisiana)
 Oberlin (Michigan)
 Oberlin (Ohio)
 Oberlin (Oklahoma)
 Oberlin (Pennsylvania)
 Oberlin Beach (Ohio)
 Oberlin Gardens
 Oberlin Township

Oberlin ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Oberlin (* 1979), Schweizer Langstreckenläuferin
 Dimitri Oberlin (* 1997), Schweizer Fußballspieler
 Gerhard Oberlin (* 1950), deutscher Literaturwissenschaftler, Lyriker und Lehrer
 Jeremias Jakob Oberlin (1735–1806), französischer Gelehrter und Philologe
 Johann Friedrich Oberlin (1740–1826), elsässischer Pfarrer und Sozialreformer
 Russell Oberlin (1928–2016), US-amerikanischer Sänger (Countertenor)
 Urs Oberlin (1919–2008), Schweizer Schriftsteller
 Urs Viktor Oberlin (1747–1818), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Oberlin College
 Verein Oberlinhaus